Samuel ha-Leví és un nom molt comú entre els jueus andalusins i sefardites. Entre els personatges coneguts amb aquest nom es poden destacar: 
 Samuel ha-Leví, poeta àrab-jueu de Toledo (aprox. 1075-1141).
 Samuel ha-Leví (traductor), traductor de la cort d'Alfons X el Savi ().
 Samuel ha-Leví (polític), diplomàtic i tresorer de Pere I de Castella (mort el 1361).